Cuité pode ser:

 Crescentia cujete, uma árvore.
 Cuité (Paraíba), município brasileiro
 Cuité de Mamanguape, município brasileiro

Desambiguações de topônimos